Michael Roscher ist der Name folgender Personen:

* Michael Roscher (Astrologe) (1960–2005), deutscher Astrologe
 Michael Roscher (Sportmoderator) (* 1973), österreichischer Sportmoderator